

Sigle 
 Front de Libération du Québec  – Fronte di Liberazione del Québec, organizzazione terroristica  attiva in Canada negli anni 1970

Chimica 
 FLQ – fluoroquinolone, un tipo di antibiotico